Ламса — топоним Солигаличского района Костромской области:

 Ламса — река в Солигаличском районе.
 Ламса — пристанционный посёлок.
 Ламса — узловая станция Монзенской железной дороги, начало ответвления в Солигалич.